Евровизия 1993 е 38-ото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се на 15 май 1993 г. в Милстрийт, графство Корк, Ирландия, на сцената на „Грийн Гленс Арена“.

Ирландия печели правото да домакинства песенния конкурс, след като Линда Мартин печели през 1992 г. в Малмьо, Швеция, с песента „Why Me?“ със 155 точки. Това е четвърта победа за Ирландия (след 1970 г., 1980 г. и 1987 г.) и четвъртият път, в който Ирландия е домакин на песенния конкурс (след 1971 г., 1981 г. и 1988 г.). Водеща на събитието е Фионуала Суийни.

През тази година, числото на участващи страни отново се увеличава и стига 25, като своя дебют правят 3 държави от Източна Европа след разпадането на комунистическия блок – Босна и Херцеговина, Словения и Хърватия, докато Югославия (която сега включва само Косово, Сърбия и Черна гора) се оттегля заради забраната за участие на песенния конкурс, който спазва санкциите по Резолюция 757 на Съвета за сигурност на ООН след Хърватската война за независимост и Босненската война.

Песенният конкурс от 1993 г. е последният път, в който журитата гласуват по телефонни линии, като през следващата година са въведени сателитни видео връзки, чрез които зрителите ще могат да виждат говорителите, които обявяват точките от всяка една участваща държава на телевизионния екран. Тази година по време на гласуването, заради технически затруднения, Малта е последната страна, която обявява своите точки.

Победител става представителката на страната-домакин Ирландия – Нийв Кавана и нейната песен „In Your Eyes“ със 187 точки. Това е пета победа за Ирландия (след 1970 г., 1980 г., 1987 г. и 1992 г.) и втора поредна победа за това десетилетие (след 1992 г.). Тази пета победа дава на Ирландия равенство, по броя от пет победи в песенния конкурс, постигнати от Франция през 1977 г. и Люксембург през 1983 г. Ирландия става четвъртата държава, която е спечелила песенния конкурс в две поредни години, като предишните три държави, които правят това са: Испания през 1968 г. и 1969 г., Люксембург през 1972 г. и 1973 г., и Израел през 1978 г. и 1979 г. На второ място, за втора поредна година е Великобритания, този път със 164 точки, на трето място е Швейцария със 148 точки, на четвърто място е Франция със 121 точки, а на пето място е Норвегия със 120 точки.

Първите две страни на този песенен конкурс са същите, като първите две държави на песенния конкурс през 1992 г., като това са Ирландия и Великобритания.

Предварителен квалификационен конкурс 
Началото на 90-те години на 20-ти век е време на големи промени в Европа. Тези промени се отразяват и в песенния конкурс, когато на голямата сцена искат да излизат нови суверенни и независими държави. В подготовката на тазгодишното издание на песенния конкурс, Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) най-накрая започва да се бори с експлозията в броя на потенциалните нови участващи страни, причинена от разпадането на Източния блок, а също и от разпадането на Югославия, която традиционно е единствената комунистическа страна, която е участвала в песенния конкурс. За първи път е въведен предварителен квалификационен кръг, но само за държави, които изобщо никога не са участвали в песенния конкурс, или в случай на бивши републики от бивша Югославия, които преди това не са се състезавали като независими държави. Това обаче е само временна мярка, която очевидно не е устойчиво решение за бъдещите издания на песенния конкурс, тъй като няма това да се разглежда като справедливо решения от разстояние. Междувременно, 7 страни, които никога преди не са участвали в песенния конкурс, са оставени да спорят в специален предварителен квалификационен конкурс, който се излъчва на живо и се нарича „Квалификация за Милстрийт“. Тези 7 държави, които никога не са участвали в песенния конкурс са: Босна и Херцеговина, Естония, Румъния, Словакия, Словения, Унгария и Хърватия. Въпреки това, песни от Босна и Херцеговина, Словения и Хърватия са представяли Югославия в предишни издания на песенния конкурс.

Организация 
След падането на Желязната завеса и разкъсването на Югославия, броят на страните, желаещи да участват в песенния конкурс нараства силно. За втора поредна година Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) разширява максималния брой участващи страни от 23 на 25. Тъй като Югославия е изключена, само останалите 22 страни, които са участвали в изданието на песенния конкурс през 1992 г. получават автоматично място на финала. ЕСРТ решава, че последните 3 места ще бъдат спечелени чрез предварителен квалификационен конкурс, който ще бъде домакинстван от словенската радио-телевизия (RTV SLO).

Провеждане 
Квалификация за Милстрийт (; ; ) е предварителен квалификационен конкурс, който се провежда в Любляна, Словения на 3 април 1993 г. в студио 1 на словенската радио-телевизия (RTV SLO) с водеща Тайда Лексе. Тя води специалния конкурс на три езика – английски, френски и словенски език. Битката е за само 3 места, които са достъпни на големия финал в Милстрийт. След изключително оспорвано гласуване, трите бивши югославски държави Босна и Херцеговина, Словения и Хърватия се класират на първите 3 места и преминават към финала в Милстрийт, Ирландия на 15 май 1993 г.

Интервален акт 
След като са представени всички седем песни, които се конкурират и журитата правят своите окончателни резултати, седемте състезаващи се изпълнители отново се явяват на сцената, за да изпълняват втора песен от съществуващия си репертоар. Тези изпълнения не се броят към точките, дадени от журитата. Фазла от Босна и Херцеговина изпълнява песента „Kiša ruši grad“ („Дъжд унищожава града“); „Пют“ от Хърватия изпълняват тяхната песен „Mom zavičaju“ („Моята родина“); Джаника Силама от Естония изпълнява „I Live For Your Love“ („Аз живея за твоята любов“); Андреа Щулак от Унгария изпълнява „Don't Wanna Stop My Clock“ („Не искам да ми спре часовника“); Дида Драган от Румъния изпява „Blestem (The Curse)“ („Проклятието“); „1Х Банд“ от Словения изпълняват тяхната песен „Novo jutro“ („Нова сутрин“); и групата „Елан“ от Словакия изпълняват песента си „Od Tatier k Dunaju“ („От Татрите до Дунава“).

Гласуване 
Системата за гласуване на този специален предварителен квалификационен конкурс, е като всяка една страна дава 5, 6, 7, 8, 10 и 12 точки на всяка една участваща страна без своята собствена страна.

Място 
Мястото на тазгодишното издание на песенния конкурс е уникално. Това е градчето Милстрийт, намиращо се в графство Корк. Малкото градче е с население от едва 1500 души, което го прави в най-малкия град-домакин, избиран някога да приюти песенния конкурс при себе си. Изданието на песенния конкурс през 1993 г. е единственото, което се провежда извън ирландската столицата Дъблин.

Собственикът на „Грийн Гленс Арена“, Ноел Дъган, пише писмо на ирландската радио-телевизия RTÉ в същата вечер, в която е победата на Ирландия през 1992 г. В това писмо той предлага безплатното използване на арената за домакин на песенния конкурс. „Грийн Гленс Арена“ e голям, закрит и добре оборудван конен център, който е считан за повече от подходящ за местоположението на песенния конкурс от ирландската радио-телевизия RTÉ. Капацитетът на арената е от около 8000 места. С огромна подкрепа от страна на местната и национална власт, както и на няколко предприятия в региона, инфраструктурата на града е значително подобрена, за да може да приеме събитие от такъв огромен мащаб. Това е най-голямото външно предаване, опитвано някога от ирландската радио-телевизия RTÉ, което е считано за голям технически триумф за всички участващи в организацията на провеждането на песенния конкурс в такова малко градче.

Водещият на новините по британската телевизия Би Би Си Николас Уитчъл предизвика спор, след като отбеляза в ефир, малко преди провеждането на песенния конкурс, че той ще се проведе „в краварник в Ирландия“. Впоследствие, той се извинява.

Завръщане 
През тази година има три изпълнители, които се завръщат отново, за да представляват собствените си държави, след като вече са го правили и преди. Първият от тях е австрийския представител Тони Вегас, които се завръща, след като представя Австрия през 1992 г. с неговата песен „Zusammen geh'n“ и завършва на 10-о място с 63 точки. През тази година, той отново представя Австрия с песента си „Maria Magdalena“ и завършва на 14-о място с 32 точки. Вторият изпълнител е финландската представителка Катри Хелена. Тя се завръща, след като представя Финландия през 1979 г. с песента „Katso sineen taivaan“ и завършва на 14-о място с 38 точки. През тази година, тя изпълнява песента „Tule luo“ и завършва на 17-о място с 20 точки. Третият и последен представител е датския изпълнител Томи Сеебах. Той също се завръща, след като представя Дания два пъти преди това издание на песенния конкурс. Първият път е през 1979 г. с песента „Disco Tango“, като завършва на 6-о място със 76 точки, и втория път е през 1981 г., когато в дует заедно с Деби Камерън изпълняват песента „Krøller eller ej“ и завършват на 11-о място с 41 точки. На това издание, той представя Дания самостоятелно с песента „Under stjernerne på himlen“ и завършва на 22-ро място с 9 точки.

Квалификация за Милстрийт – 3 април 1993 г.

Гласуване в „Квалификация за Милстрийт“

Финал – 15 май 1993 г. 
Финалисти са останалите 22 страни от песенния конкурс през 1992 г. (без Югославия) и първите 3 страни от „Квалификация за Милстрийт“.

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на финала:

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

1993
Музикални фестивали в Ирландия
1993 година